Нижнедевицкое сельское поселение — муниципальное образование в Нижнедевицком районе Воронежской области.

Административный центр — село Нижнедевицк.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Нижнедевицк
 село Бор
 село Лог

Примечания 

Муниципальные образования Нижнедевицкого района
Сельские поселения Воронежской области